Дзевано́вский () — польская фамилия. Известные носители:

 Дзевановский, Вацлав (1870—1944) — генерал-майор Русской императорской армии, бригадный генерал Войска Польского, командир Екатеринославского 1-й лейб-гренадерского полка.
 Дзевановский, Генрик (1914—2006) — польский инженер-механик, профессор, изобретатель.
 Дзевановский, Доминик (1759—1827) — бригадный генерал, кавалер ордена Почётного легиона и Белого Орла.
 Дзевановский, Игнацы (1780—1854) — польский борец за независимость, друг детства Ф. Шопена.
 Дзевановский, Казимеж (1930—1998) — польский писатель, журналист и дипломат.
 Дзевановский, Казимеж (староста) (1879—1942) — польский общественный деятель, первый плоцкий староста.
 Дзевановский, Мариан Камиль (1913—2005) — польский историк.
Дзевановский, Сергей Антонович (1900—1927) — российский и советский ботаник и преподаватель.
 Дзевановский, Сергей Юрьевич (1947—2012) — советский и российский музыкант и преподаватель.
 Дзевановский, Чеслав (род. 1943) — польский писатель, профессор полонистики.
 Дзевановский, Якуб (1725—1786) — польский католический ксёндз, варшавский каноник, духовник Рыцарской школы.
 Дзевановский, Ян (1782—1808) — ротмистр польских частей французской императорской армии, герой битвы под Сомосьеррой.

 Дзевановский-Стефаньчик, Бартош (род. 1985) — польский историк, член центра исторических исследований при Польской академии наук.

 Дзевановская, Ада (род. 1917) — исследовательница польского фольклора

Примечания